

Cinema 
 Farfallina – cortometraggio del 2008 diretto da Karin Proia

Cucina 
 Farfallina – singolare di farfalline, tipo di pasta

Musica 
 Farfallina/Silvia lo sai – singolo di Luca Carboni del 1987
 Farfallina – singolo dei GHOST del 2007